Грегорио Гонзалез има више значења:

 Грегорио Гонзалез, Санто Доминго (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Грегорио Гонзалез (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику